Ми́ка (; имя при рождении — Майкл Холбрук Пенниман — младший (, Jr.); род. ) — британский певец и автор-исполнитель американo-ливанского происхождения.

После записи своего первого мини-альбома «», Мика был назван музыкальным прорывом 2007 года в ежегодном опросе музыкальных критиков «Sound of…», проводимом телерадиовещательной корпорацией Би-би-си. В том же году Мика выпустил свой первый дебютный полноформатный студийный альбом «Life in Cartoon Motion», записанный в студии Island Records. Количество проданных копий составило более 5,6 млн по всему миру. В 2008 году певец завоевал награду на BRIT Awards в номинации «Лучший новый британский исполнитель» и был номинирован на «Грэмми». В январе 2007 года Мика возглавил UK Singles Chart с песней «». На данный момент записано ещё четыре студийных альбома, последний из которых «» был выпущен в октябре 2019 года. Также выступал в качестве судьи-наставника в телевизионных вокальных конкурсах: французской версии шоу «The Voice» и итальянской версии «X Factor». Мика также снимался в своём собственном телешоу «Stasera Casa Mika» в Италии, которое выиграло премию «Rose d'Or» в 2017 году. В 2022 году был одним из ведущих Евровидения в Турине, Италия.

Биография и карьера

1983–2006: Детство и ранняя карьера 
Мика родился в Бейруте, третий из пяти детей (три сестры Ясмин, Палома и Зулейка, а также брат Фортунэ). Его мать была ливанкой, родилась в Америке, отец американцем, родился в Израиле. Мэри Джоан «Джоанни» (в девичестве Муакад, дочь Джон Муакад и Одетт Фарах) и Майкл Холбрук Пенниман (сын Уильяма Фредерика Пеннимана III и Дороти Дьяр). Его отец работал банкиром и родился в Иерусалиме, где его собственный отец — дед Мики по отцовской линии, Уильям Фредерик Пенниман III — работал дипломатом.

Когда Мике был год, его семья была вынуждена покинуть Ливан из-за войны и переехать в Париж, Франция. Первой музыкальной композицией, которую он научился играть, была песня Джо Дассена «Les Champs-Élysées». В возрасте 7 лет написал первую песню, инструментальную часть для фортепиано под названием «Angry», которую он описал,  как "ужасно". В 9 лет с семьёй переехал в Лондон. Там посещал «», где он подвергся травле. Также он испытывал проблемы с дислексией. В результате чего его матерью был переведён на домашнее обучение в 12 лет. Позже он посещал школу «St Philip's School» в Кенсингтоне, где он был руководителем «Schola Cantorum» (при школе «St. Philip's Choir»). Позже посещал «» и «Королевский колледж музыки», которые он оставил для записи своего первого альбома «Casablanca Records». Ребёнком начал учиться пению под руководством вокального педагога .

В 2006 году первым синглом певца стала песня «». Песня вошла в плейлист «BBC Radio 1» и стала записью недели Диджея . Мини-альбом «» стал доступен для скачивания. Песня «Billy Brown» из альбома «Life in Cartoon Motion» стала доступна для свободного скачивания на одну неделю в iTunes Store. Композиция под заголовком «Over-rated», которая была записана в 2004 году, была «неофициально» выпущена онлайн. Его дебют на радиостанции состоялся на «BBC Radio 2» в шоу  в сентябре 2006 года.

2007–2008: Life in Cartoon Motion 

19 января 2007 года Мика появился на передачах «» и в «». В том же месяце Мика был на вершине списка «Sound of...». Его сингл «Grace Kelly» был выпущен музыкальным лейблом «Universal Music» цифровым изданием 9 января 2007 года. 21 января 2007 года сингл достиг первой строчки чарта UK Singles Chart.

В июне 2007 года состоялись гастроли певца на территории США, при поддержке Сары Бареллис и . Дебютный альбом «Life in Cartoon Motion» был выпущен 5 февраля 2007 года и в тексте упоминались такие известные личности, как Фредди Меркьюри, Scissor Sisters, Элтон Джон, Принс, Робби Уильямс и Дэвид Боуи. Песня «Grace Kelly», в тексте упоминается Меркьюри: «Я пытался быть, как Грейс Келли / Но её взгляд так печален / Я попытался походить на Фреди / У меня расстройство личности!».

Мика был музыкальным исполнителем на «» 26 марта 2007 года и 14 февраля 2008 года, а также на «Jimmy Kimmel Live!» 27 марта 2007 года. Он также выступил с живым концертом на программе «So You Think You Can Dance» 26 июля 2007 года.

10 октября 2007 года Мика провёл тур «Dodgy Holiday Tour», где выступил на площадках по всей Европе. 17 ноября 2007 года певец начал британскую часть своего тура при поддержке группы «». Выступления в Северной Америке начал в январе 2008 года при поддержке таких групп, как «» и «» и продолжалась до февраля с последним выступлением в Лос-Анджелесе на 50-й ежегодной премии «Грэмми».

Его дебютный альбом «Life in Cartoon Motion» имеет тему совершеннолетия и рассказывает о его переходе из детства в настоящее, хотя Мика заявил, что не все песни автобиографические. Его песни затрагивают сложные темы. Например, в песне «Big Girl (You Are Beautiful)», исследуется тема полных женщин, страдающих от дискриминации из-за их лишнего веса. Мика сказал, что его мать была полной женщиной и что он видел предубеждения против неё, и это помогло ему написать эту песню. В другом примере, в песне «Billy Brown» Мика поёт о женатом мужчине, имеющем гомосексуальные связи.

20 февраля 2008 года Мика открыл церемонию «» с песнями «», «Grace Kelly», в дуэте с Бет Дитто с песней «». Позже, в 2008 году был награждён в номинации «Лучший британский новый исполнитель».

По сообщениям, Мика писал песни для других музыкантов, сообщим: «Я пишу песни для других людей под разными именами. У меня есть небольшая семья с тремя именами. Одно из них было раскрыто, это Элис».

2009–2010: The Boy Who Knew Too Much 

Перед выпуском второго студийного альбома, 8 июня 2009 года Мика выпустил ограниченную серию мини-альбома с заголовком . Мини-альбом включает 4 композиции и 68-страничную книгу с текстами и эксклюзивными иллюстрированными интерпретациями к каждой песне, нарисованными его любимыми художниками. Песня «Blue Eyes» была использована в продвижении мини-альбома и была в плейлисте радиостанции «BBC Radio 2».

Второй студийный альбом  был выпущен 21 сентября 2009 года. Мика записал бóльшую часть альбома в Лос-Анджелесе с продюсером и музыкантом Грегом Уэллсом, который ранее помог с продюсированием Мике с первым альбом «Life in Cartoon Motion». Альбом певцом был описан, как переживание подростковых лет и «в некотором смысле это своего рода вторая часть» его первого альбома.

Сперва альбом был назван «We Are Golden» по первому  изданному с альбома. В интервью от 20 июля 2009 года в прямом эфире на радиостанции «BBC Radio 1» диджею Джо Уайли, Мика сообщил, что рассматривает возможность переименования альбома, потому что хотел бы «что-то более смешное». 6 августа 2009 года было подтверждено, что название альбома сменилось на «The Boy Who Knew Too Much».

Премьера первого сингла «We Are Golden» cостоялась в Соединённом королевстве 20 июля 2009 года, на радиостанции «BBC Radio 2» и была доступна для скачивания 6 сентября 2009 года, физический релиз состоялся 7 сентября 2009 года. Сингл дебютировал под номером 4 на «UK Singles Chart» 13 сентября 2009 года. Промо-тур Мики с синглом включал живые выступления на «iTunes Festival 2009» в «The Roundhouse» в Камден, Лондон и на  в сентябре 2009 года. Сообщалось, что Мика потратил 25 тысяч фунтов стерлингов на напитки, после приглашения через социальную сеть Twitter поклонникам зайти в местный паб для того, чтобы отметить выпуск его сингла.

Песня «Blame It on the Girls» была издана, как второй сингл в США и Японии. Ещё одной выпущенной композицией 23 ноября стала песня . Сингл «Blame It on the Girls» был выпущен 15 февраля 2010 года. Промо-тур по Америке состоял из живых выступлений на Good Morning America в Нью-Йорке, 25 сентября 2009 года и на Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом, 14 октября 2009 года.

В ноябре 2009 года Мика исполнил песни «Rain» и «We Are Golden» на живом выступлении в Сиднейском оперном театре в рамках большого финала мероприятия . Также, выступил на программе  транслируемой на телеканале Seven Network в Австралии.

30 сентября 2009 года Мика выступил с песней «Let It Snow» в дуэте с японской поп звездой Хикару Утада.

21 марта 2010 года выступил с песней  с группой Boyzone на телеканале  с концертом Boyzone: A Tribute To Stephen Gately.

В марте 2010 года во Франции Мика был награждён Орденом Искусств и литературы (Chevalier (Knight)) за заслуги в музыке.

В мае 2010 года был выпущен сингл  к фильму 2010 года «Пипец».

2010–2014: The Origin of Love, X Factor Italy и Songbook Vol.1

До издания его третьего альбома, Мика заявил в нескольких интервью, что предстоящий альбом будет более простой поп, менее многослойный, чем предыдущий. 17 июня певцом альбом был анонсирован под называнием «The Origin of Love». По словам певца, альбом будет включать несколько песен на французском языке и музыкальный стиль будет близок к Daft Punk и Fleetwood Mac. Мика назвал альбом менее детским и более серьёзным.

Первым синглом с альбома стала песня «», первая композиция на французском языке. Был выпущен онлайн 1 июля 2011 года. Для записи певец сотрудничал с несколькими артистами для создания песен, например, , Empire of the Sun, Пол Стил, frYars, , , Billboard, Хиллари Линдси, Фаррелл Уильямс, Бенни Бенасси, Клас Олунд. Грег Уэллс принимал участие в создании альбома в то время, когда он создавал свой альбом. Мика внёс свой вклад в создание  альбома группы The All-American Rejects.

8 июня 2012 года на видео сервисе Vimeo был выпущено видео на песню «Make You Happy». Песня стала «Buzz singles» (Промозапись). 14 июня 2012 года, был выпущен сингл , с участием Фаррелла Уильямса Альбом был издан на 17 сентября 2012 года и в Великобритании 8 октября 2012 года.

6 марта 2013 года Мика анонсировал новое турне и что после небольшого перерыва займётся создание своего четвёртого альбома и написанием песен для артистов. Также был намёк на то, что альбом может быть выпущен к концу 2013 года.

23 апреля 2013 года Мика стал новым судьёй седьмого сезона . Он стал первым международным наставником. Мика вернулся в 8 и 9 эпизодах шоу до того, пока не покинул и не сосредоточился на других проектах.

13 ноября 2013 года был выпущен музыкальный сборник, в Италии вышел под названием «», в плейлист были включены песни из его трёх альбомов, плюс включены переработанные треки.

Также, в 2013 году, Мика и его сестра Ясмин разработали два дизайна для часов «Swatch», в честь 30-летия компании. Часы были представлены в ноябре 2013 года на Венецианской биеннале.

17 января 2014 года Мика участвовал в итальянской ТВ шоу  на телеканале La7. Выступил в дуэте с лауреатом Нобелевской премии по литературе — Дарио Фо, с песней «Ho visto un Re», написанная Дарио Фо и исполненная Энцо Янначчи.

В 2014 году Мика был выбран в роли судьи/наставника организаторами во французской версии . Один из участников, Кенджи Жирак, стал победителем конкурса.

2015–2018: No Place in Heaven 

В феврале 2015 года Мика выступил с тремя концертами с «Montreal Symphony Orchestra» под руководством дирижера Саймона Леклерка. На концертах были исполнены песни, которые были написаны Микой и Саймоном для симфонического оркестра. Концерты были встречены положительно с такими словами, как «незабываемо» и «прекрасное сотрудничество артиста и оркестра».

Четвёртый альбом Мики «» был выпущен 15 июня 2015 года. Певец описал альбом, как «прямой, сдержанный, открытый, откровенный, игривый, но зрелый поп-альбом, вдохновлённый поп-музыкой 60-х». 13 ноября 2015 года альбом был переиздан в двух дисках и в издании «deluxe edition». Издание включает в себя несколько дополнительных композиции на первом диске, на втором диске песни Мики с оркестром «L'Orchestre Symphonique De Montreal».

Последующий год Мика начал с его собственного шоу под названием «» транслировавшийся на территории Италии. В шоу принимали участие итальянские актёры, музыканты и другие известные личности, например Кайли Миноуг, Стинг, LP, Дита фон Тиз. Помимо музыки в шоу имелись комедийные зарисовки на жизнь в Италии. В 2017 году шоу завоевала премию «Золотая Роза» в номинации «Лучшее развлекательне шоу».

В мае 2016 года Мика и его сестра Ясмин представили ещё одни часы с их собственным дизайном.

В феврале 2017 года Мика выступил на , где отдал дань уважения Джорджу Майклу.

Был выпущен сингл «It's My House», которая послужила заглавной песней для второй серии его шоу «Stasera Casa Mika» в октябре 2017 года.

В конце 2017 года Мика начал сотрудничество с «Pilot pens». Он и его сестра Ясмин разработали дизайн к коллекции 24 различным ручкам в честь 100-летия производителя. В рамках продвижения сотрудничества, на песню «Celebrate» был создан ремикс Райаном Рибак, который был использован в рекламе.

В 2018 году Мика участвовал в «Adam to Eve no Ringo», в дань уважения японской певице Ринго Сиина, где спел кавер на песню Сиины «Sid to Hakuchūmu» с её дебютного альбома , изданный в 1999 году.

2019–2020: My Name Is Michael Holbrook 

В мае 2019 года был выпущен сингл «Ice Cream» и анонсирован пятый студиный альбом  с датой релиза 4 октября 2019 года. Такие синглы, как «Tiny Love», «Dear Jealousy», «Tomorrow» и «Sanremo» были выпущены перед поступлением в продажи альбома.

Альбом рекламировался в Северной Америке в сентябре 2019 года в рамках турне «Tiny Love Tiny Tour» на небольших площадках в таких городах, как Нью-Йорк, Монреаль, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Мехико. В дополнение Мика появился на американском ТВ шоу «Late Night with Seth Meyers» 11 сентября 2019 года, исполнив песню из нового альбома «Tiny Love» и песню «Big Girl» из дебютного альбома «Life in Cartoon Motion».

В октябре 2019 года Мика был удостоен музыкальной наградой «2019 Virgin Atlantic Attitude Awards» проведённый журналом Attitude в Лондоне. В интервью журнала «Attitude» Мика отметил: «Если бы я у меня не было музыки, я бы не смог понимать свою сексуальность и справиться с ней.»

Мика начал мировое турне под названием «Revelation Tour» 10 ноября 2019 года в Лондоне. В планах тура было выступление в Испании, Франции, Италии, Швейцарии и Бельгии. И продолжится в 2020 году с выступлением в Нидерландах, Люксембурге, Франции и Италии, также будут концерты в Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее и Японии.

Между концертными остановками Мика несколько раз появлялся на телевидении, в том числе: в прямом эфире эпизода «X Factor Italia» (24 октября 2019 года); в финале «France's The Voice Kids» (октябрь 2019 года); и в прямом эфире финала «Danse Avec les Stars» (23 ноября 2019 года).

Мика выступил на верхней площадке Эйфелевой башни, в честь празднования 130-летия архитектурной достопримечательности в октябре 2019 года в Париже.

В январе 2020 года, певец выпустил альбом «MIKA Live at Brooklyn Steel» только для цифровой загрузки/потоковой передачи. Запись альбома была сделана 13 сентября 2019 года в зале «Brooklyn Steel» в Нью-Йорке.

В сезоне программы «X Factor Italia» лето/осень 2020 года Мика вернулся в роли судьи.

19 сентября 2020 года, Мик принял участие в онлайн концерте в поддержку города Бейрут, в помощь жителям города после разрушительного взрыва в порту города. Концерт прошёл под названием «I Love Beirut», где выступили известные исполнители — Кайли Миноуг, Данна Паола, Луан Эмера, Сальма Хайек и Руфус Уэйнрайт В ходе концерта было собрано более одного миллиона фунтов стерлингов. В знак признания его усилий по оказанию помощи Ливану, певец был награждён Орденом Заслуги в начале 2021 года.

Накануне Рождества, Мика провёл концерт «Do Re MIKA Sol» в пользу благотворительной организации «Imagine for Margo». Этот концерт состоялся в педиатрическом отделении Института Кюри. Концерт транслировался в социальной сети Facebook. Певец исполнил несколько рождественских песен для пациентов и их семей, а также в сопровождении членов «100 Voices of Gospel».

В конце 2020 года, Мика выступил несколько раз в Версальском дворце. В середине декабря провёл концерт в театре Королевская опера Версаля с различными классическими и другими музыкантами. На этом концерте ему аккомпанировали:
 Виолончелист Готье Капусон
 Сопрано Ида Фальк-Виланд
 Контр-тенор Якуб Юзеф Орлиньский
 Гитарист Тибо Гарсия
 100 Voices of Gospel Choir

Концерт был записан и впоследствии транслировался на международном уровне. Кроме того, альбом концерта «Mika a l'Opéra Royal de Versailles» позже был доступен в качестве цифрового скачивания/потокового релиза в начале 2021 года.

Мика выступил на новогоднем празднике «La Grande Soiree», трансляция велась из Версаля на телеканале France 2. Певец исполнил восьми-минутное выступление с известными песнями. Завершилась программа отсчётом до полуночи и исполнив музыку на фоне удивительного пиротехнического шоу и фейерверка.

2021-настоящее время 
В марте 2021 года Мика запустил проект, который был назван выставкой под открытым небом, призванной вернуть Парижу краски. Сотрудничая с несколькими художниками и своей сестрой Ясмин, была создана серия плакатов, которые были размещены на колоннах Морриса и других рекламных щитах по всему городу.

К весне 2021 года пандемия COVID-19 была взята под контроль, Мика объявил о двух концертах в Парижской филармонии в октябре. Концерты состоялись при поддержке Национального оркестра Иль-де-Франс и Choeur Stella Maris.

В рамках «Pride Month» (июнь) Мика сотрудничал с платформой для поиска работы Indeed в рамках инициативы под названием «Soundtrack of Empathy». Эта инициатива призвала работников поделиться своими музыкальными плейлистами с коллегами в попытке создать более эмпатичное рабочее место. Наряду с «Soundtrack of Empathy» Мика выступил на благотворительном концерте, который транслировался в прямом эфире и собрал 40 000 долларов для фонда Леди Гаги «Born This Way». Также был проведен круглый стол с участием выбранных певцом артистов, которые говорили об общем языке музыки и о том, как она естественным образом побуждает к сопереживанию и вызывает чувство уязвимости.

Мика выступил на двух частных концертах, организованных ювелирной компанией «Chopard» во время Каннского кинофестиваля в июле.

В 2021 году Мика продолжил свою работу в качестве судьи в «X Factor Italia», а также вновь принял участие в шоу «The Voice» во Франции, в специальном выпуске «All-Stars», посвящённом 10-летию шоу.

Концерты в Парижской филармонии состоялись 23 и 24 октября. Концерт 23 октября снимался на видео и позднее транслировался по телевидению во Франции и Италии.

В начале декабря 2021 года Мика объявил о продолжении сотрудничества с компанией Indeed, которая выступила спонсором небольшого тура по Северной Америке весной 2022 года. С остановками в таких городах, как Нью-Йорк (Бруклин), Бостон, Монреаль и Торонто, тур с названием «For the Rite of Spring Tour» должен продлиться три недели в апреле.

На 3 июля 2022 года был объявлен концерт в знаменитом лондонском зале «Roundhouse». Это будет первый концерт Мики в Лондоне более чем за два года.

Кроме того, в декабре было объявлено о нескольких фестивальных датах во Франции.

2 февраля 2022 года было объявлено, что Мика будет ведущим Евровидение-2022 вместе с Лаурой Паузини и Алессандро Каттелан.

Личная жизнь 
Настоящее имя Мики — Майкл Холбрук Пенниман младший, но его мать дала ему прозвище Мика (Mica). Став старше, он изменил букву 'c' на 'k'.

У Мики есть младший брат, одна младшая сестра и две старшие сестры. Его старшая сестра Ясмин работает под криптонимом ДаВак (DaWack), она нарисовала ему иллюстрации для музыкальных альбомом «Life in Cartoon Motion» и «The Boy Who Knew Too Much».

Помимо английского, Мика свободно говорит на французском, испанском и итальянском языках. В интервью от 28 октября 2009 года в программе «» на радиостанции BBC Radio 1 он сказал, что берёт уроки Севернокитайского языка девять лет, но всё ещё не говорит хорошо, также он упомянул, что три его сестры свободно говорят на этом языке. Он также немного говорит на арабском языке, но на ливанском диалекте. Мика имеет двойное гражданство Великобритании и США.

В начале его карьеры возникало много вопросов о его сексуальной ориентации. В сентябре 2009 года в интервью «Gay & Night» певец прокомментировал это: «Я никогда не вешал на себя ярлыков. Но если уж зашла речь об этом, то я никогда не ограничивал себя ни в чём, никогда не ограничивал себя с людьми, с которыми я сплю. Называйте меня как хотите. Называйте меня бисексуалом, если вам нужно какое-то определение для этого». Позже он дал интервью This is London: «Я не вешаю на людей ярлыки, потому что я могу влюбиться в кого угодно — буквально — в любой типаж, в любое тело. Я не придирчивый.».

Через несколько лет, в августе 2012 года в интервью журналу , певец назвал себя геем:

Если вы спросите, гей ли я, я отвечу — да. Написаны ли мои песни о моих отношениях с мужчиной? Я отвечу — да. Лишь благодаря своей музыке я нашёл в себе силы для того, чтобы примириться со своей сексуальностью не только в контексте текстов своих песен. Это — моя жизнь.

В последнее время Мика более открыто рассказывает о своей семейной жизни и личных отношениях с режиссёром Андреасом Дерманисом, с которым он работал более 10 лет.

На протяжении многих лет певец сотрудничает с французской благотворительной организацией. В 2014 и 2015 годах Мика и покойный фотограф Петер Линдберг вместе работали над рекламной кампанией с целью благотворительности. Лицо Мики организация продолжает использоваться в своей рекламе.

В декабре 2015 года Мика посетил Ливан с Агентством по делам беженцев при ООН и провёл время с беженцами, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта в Сирии. С тех пор он сделал несколько видеообращений в поддержку этой организации и в ноябре 2017 года был специальным гостем на благотворительной акции в Милане.

Он заявил, что практикует Трансцендентальную медитацию и находит это полезным.

Дискография 

Life in Cartoon Motion (2007)
 (2009)
The Origin of Love (2012)
 (2015)
 (2019)

Фильмография 
 Live in Cartoon Motion (2007)
 Live Parc des Princes Paris (2008)
 Навязчивые ритмы (2014), в роли Люсио
 Пророк (2014), голос Мустафы во французской версии фильма
Mika Love Paris - Live a Bercy (2016)

Туры 
 Dodgy Holiday Tour 
 Songs for Sorrow Acoustic Tour 
  
 Imaginarium Tour 
 The Origin of Love Tour 
 An Intimate Evening 
 No Place Like Heaven Tour 
 Tiny Love Tiny Tour 
 Revelation Tour

Награды и номинации 
22 мая 2008 года Мика стал лауреатом престижной музыкальной премии Ivor Novello-2008 в номинации «Лучший автор песен».

24 января 2010 года Мика был удостоен Ордена Искусств и Литературы, одной из высших наград Франции.
{| class="wikitable sortable plainrowheaders" 
|-
! scope="col" | Награда
! scope="col" | Год
! scope="col" | Категория
! scope="col" | Номинация
! scope="col" | Результат
! scope="col" class="unsortable"| 
|-
! scope="row"| 
| 2008
| Лучший международный сингл
| «»
| 
| 
|-
! scope="row"| Attitude Awards
| 2019
| The Music Award
| Mika
| 
|
|-
! scope="row"| BBC Sound of...
| 2007
| Sound of 2007
| Mika
| 
| 
|-
! scope="row"| 
| 2007
| Best Pop Artist 
| Mika
| 
|
|-
! scope="row" rowspan=5| Brit Awards
| rowspan=4| 
| 
| «Grace Kelly»
| 
|rowspan=4|
|-
| 
| Life in Cartoon Motion
| 
|-
| 
| rowspan=3|Mika
| 
|-
| rowspan=2|Лучший британский соло исполнитель
| 
|-
| 
| 
|
|-
! scope="row" rowspan=2| 
| rowspan=2|2008
| Favorite UK Male Artist 
| Mika
| 
|rowspan=2|
|-
| Favorite UK Album
| Life in Cartoon Motion
| 
|-
! scope="row"|Coca-Cola Onstage Awards
| 2017
| Best International Pop Show
| Mika
| 
| 
|-
! scope="row"| 
| 2008
| Foreign Newcomer of the Year
| Mika
| 
|
|-
! scope="row" rowspan=2| Премия Echo
| rowspan=2|2008
| Best International Newcomer
| rowspan=2|Mika
| 
|rowspan=2|
|-
| Best International Male
| 
|-
! scope="row"| 
| 
| Best Television Programm
| | 
|
|-
!scope="row" rowspan=2| 
| rowspan=2|2020
| Best Foreign Solo Act 
| Mika
| 
|rowspan=2|
|-
| Best Foreign Album 
| rowspan=2|My Name Is Michael Holbrook| 
|-
! scope="row|GLAAD Media Award
| 
| Outstanding Music Artist
| 
|
|-
! scope="row"|Gay Music Chart Awards
| 2015
| Best British Music Video
| «Good Guys»
| 
|
|-
! scope="row"|Grammy Awards
| 2008
| Премия «Грэмми» за лучшую танцевальную запись
| «Love Today»
| 
|
|-
! scope="row"|IFPI Hong Kong Top Sales Music Awards
| 2007
| Top 10 Best Selling Foreign Albums
| Life in Cartoon Motion| 
|
|-
! scope="row" rowspan=2|Премия Айвора Новелло
| rowspan=2|2008
| Songwriter of the Year
| Mika
| 
|rowspan=2|
|-
| Best Selling British Song
| «Grace Kelly»
| 
|-
! scope="row" rowspan=2| 
| rowspan=2|2007
| 
| «Grace Kelly»
| 
| rowspan=2|
|-
| 
| rowspan=1|Mika
| 
|-
! scope="row"| MTV Asia Awards
| 
| 
| Mika
| 
|
|-
! scope="row"| 
| 
| Video of the Year
| «Happy Ending»
| 
|
|-
! scope="row" rowspan=3| MTV Europe Music Awards
| rowspan=2|2007
| Лучшая песня
| «Grace Kelly»
| 
|rowspan=2|
|-
| 
| rowspan=2|Mika
| 
|-
| 2009
| Лучший исполнитель
| 
|
|-
! scope="row" rowspan=4 | 
| 2008
| rowspan=2|Man of the Year
| rowspan=4|Mika
| 
| 
|-
| 2010
| 
|
|-
| 2011
| Too Much Award
| 
|
|-
| 2015
| #MTVAwardsStar
| 
|
|-
! scope="row" | 
| 
| 
| «Grace Kelly»
| 
|
|-
! scope="row" rowspan=2|NME Awards
| rowspan=2|2008
| Worst Dressed
| Mika
| 
|rowspan=2|
|-
| Worst Album
| Life in Cartoon Motion| 
|-
! scope="row" rowspan=8|NRJ Music Awards
| rowspan=4|2008
| International Song of the Year
| rowspan=2|«Relax, Take It Easy»
| 
| rowspan=4|
|-
| Music Video of the Year
| 
|-
| International Album of the Year
| Life in Cartoon Motion| 
|-
| International Revelation of the Year
| rowspan=3|Mika
| 
|-
| 2010
| rowspan=2|International Male Artist of the Year
| 
|
|-
| rowspan=3|2012
| 
|rowspan=3|
|-
| International Song of the Year
| rowspan=2|«Elle me dit»
| 
|-
| Music Video of the Year
| 
|-
! scope="row"| 
| 
| Fave International Singer
| Mika
| 
|
|-
! scope="row" rowspan=3| Nickelodeon UK Kids' Choice Awards
| rowspan=2|
| Best Music Video
| «Grace Kelly»
| 
|rowspan=2|
|-
| Best Male Singer
| rowspan=2|Mika
| 
|-
| 
| Best Singer 
| 
|
|-
! scope="row" rowspan=2|Q Awards
| 2007
| Best Breakthrough Act 
| Mika
| 
|
|-
| 2009
| Best Video
| «We Are Golden»
| 
| 
|-
! scope="row" |Radio Disney Music Awards
| 
| Best Musical Collaboration
| «Popular Song» 
| 
|
|-
! scope="row" |Rose d'Or
| 2017
| Best Entertainment Series
| Stasera casa Mika| 
|
|-
! scope="row" |Swiss Music Awards
| 2008
| Best International Newcomer
| Mika
| 
| 
|-
! scope="row" rowspan=3|
| rowspan=3|2008
| Best International Pop
| rowspan=3|Mika
| 
| rowspan=3|
|-
| Best International Male
| 
|-
| Best International New
| 
|-
! scope="row" |Teen Choice Awards
| 
| :en:Teen Choice Award for Choice Music – Breakout Artist
| Mika
| 
|
|-
! scope="row" | 
| 2007
| Record of the Year
| «Grace Kelly»
| 
| 
|-
! scope="row" | 
| 2007
| Best Festival Pop Act
| Mika
| 
|
|-
! scope="row" | 
| 2009
| Best Art Direction in a Video
| «We Are Golden»
| 
|
|-
! scope="row"| Виктуар де ля мюзик
| 2012
| Original Song of the Year 
| «Elle me dit»
| 
|
|-
! scope="row" rowspan=3| Virgin Media Music Awards
| rowspan=3|2007
| Best UK Act 
| rowspan=2|Mika
| 
|rowspan=3|
|-
| Most Fanciable Male
| 
|-
| Best Track 
| «Grace Kelly»
| 
|-
! scope="row"| Vodafone Live Music Awards
| 2007
| Best Live Male
| Mika
| 
|
|-
! scope="row" rowspan=12|World Music Awards
| rowspan=3| 
| World's Best Selling New Artist
| rowspan=6|Mika
| 
| rowspan=3|
|-
| World's Best Selling Pop/Rock Male Artist
| 
|-
| World's Best Selling British Artist
| 
|-
| rowspan="9"| 
| World's Best Live Act
| 
| rowspan=9|
|-
| World's Best Male Act
| 
|-
| World's Best Entertainer
| 
|-
| World's Best Song
| rowspan="2"| «Popular Song» 
| 
|-
| rowspan=2|World's Best Video
| 
|-
| rowspan="2"| «Underwater»
| 
|-
| World's Best Song
| 
|-
| rowspan=2|World's Best Album
| The Origin of Love| 
|-
| Songbook Vol. 1''
|

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Теноры Великобритании
ЛГБТ в музыке
Наставники телешоу «The Voice»
Выпускники Королевского колледжа музыки
Лауреаты премии Айвора Новелло
Лауреаты премии BRIT Awards
Иммигрировавшие в Великобританию из Ливана
Люди с дислексией
Лауреаты премии Echo Pop